The Way Home – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Biograph Company
The Way Home – film del 2002 scritto e diretto da Lee Jeong-hyang
The Way Home – film del 2004 diretto da Peter Anthony Fields
The Way Home – film del 2010 diretto da Lance W. Dreesen